Marco Licinio Craso es el nombre de varias personas de la antigua Roma, entre ellos:

Marco Licinio Craso, más conocido como Craso el Triunviro (115 a. C.–junio de 53 a. C.). Cónsul de la República romana en 55 a. C. y gobernador de Siria en 54 a. C..
Marco Licinio Craso (cuestor 54 a. C.), hijo del anterior. Cuestor de Julio César en la Galia.
Marco Licinio Craso (cónsul 30 a. C.), hijo del anterior y nieto de Craso el Triunviro. Cónsul en el año 30 a. C..
Marco Licinio Craso Frugi, senador romano. Cónsul ordinario en el año 14 a. C..